Az 1991-es Australian Open női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte a csehszlovák Jana Novotná előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Negyeddöntős)
  Szeles Mónika (Bajnok)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)
  Katerina Maleeva (Negyeddöntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Elődöntős)
  Manuela Maleeva-Fragniere (Második kör)
  Zina Garrison (Negyedik kör)

  Helena Suková (Harmadik kör)
  Jana Novotná (Döntős)
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)
  Barbara Paulus (Második kör)
  Amy Frazier (Negyedik kör)
  Rosalyn Fairbank-Nideffer (Harmadik kör)
  Laura Gildemeister (Második kör)
  Sabine Appelmans (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1